Алешинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Ряжском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Большая Алешня.

История 
Алешинское сельское поселение образовано в 2006 году, в его состав вошли населённые пункты Алешинского, Введеновского, Марчуковского 1-го, Ратмановского, Туровского и Шереметьевского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Ряжского района